Laborde oder LaBorde ist der Familienname folgender Personen:

 Adras LaBorde (1912–1993), US-amerikanischer Journalist und Zeitungsherausgeber
 Alden J. Laborde (1915–2014), US-amerikanischer Pionier der Offshore-Technik
 Alexandre de Laborde (1773–1842), französischer Diplomat, Reisender, Gelehrter und Politiker
 Alexandre de Laborde (Bibliophiler) (1853–1944), französischer Offizier und Bibliophiler
 Armando Laborde (1922–1996), argentinischer Tangosänger, -komponist und -dichter
 Catherine Laborde (* 1951), französische Schauspielerin und Fernsehsprecherin
 Claude Laborde (* 1940), französischer Rugbyspieler
 Françoise Laborde (* 1953), französische Journalistin und Fernsehsprecherin
 Gaëtan Laborde (* 1994), französischer Fußballspieler
 Germaine Laborde (* 1906), französisches Model und Schauspielerin, Miss Frankreich 1929
 Guillermo Laborde (1886–1940), uruguayischer Maler, Bildhauer und Designer
 Henri de la Borde (1811–?), französischer Maler und Kunsthistoriker
 Henri François Delaborde (1764–1833), französischer General
 Henri LaBorde (1909–1993), US-amerikanischer Leichtathlet
 Henri de Laborde de Monpezat (1934–2018), dänischer Prinzgemahl
 Jean Laborde (1805–1878), französischer Unternehmer und Diplomat
 Jean de Laborde (1878–1977), französischer Admiral
 Jean Laborde (Journalist) (1918–2007), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jean-Baptiste Delaborde (1730–1777), französischer Theologe und Erfinder
 Jean-Benjamin de Laborde (1734–1794), französischer Komponist

 Léon de Laborde (1807–1869), französischer Kunsthistoriker, Archäologe, Forschungsreisender und Politiker
 Marion Laborde (* 1986), französische Basketballspielerin
 Ricardo Laborde (* 1988), kolumbianischer Fußballspieler
 Santiago Oñate Laborde (* 1949), mexikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Yurisel Laborde (* 1979), kubanische Judoka

Laborde heißen die Orte
 Laborde, Gemeinde im Departement Hautes-Pyrénées in Südfrankreich
 Laborde (Córdoba) in der argentinischen Provinz Córdoba

Laborde bezeichnet
 Jean Laborde (I) (1931–1944), Schiff der Reederei Messageries Maritimes
 Jean Laborde (II) (1952–1991), Schiff der Reederei Messageries Maritimes, siehe Oceanos

Siehe auch:
 LaBorde
 La Borde
 Delaborde